Mario Gómez puede referirse a:

 Mario Gómez López (1926-2014), periodista y locutor chileno;
 Roberto Mario Gómez (1957), exfutbolista y director técnico argentino;
 Mario "Pájaro" Gómez (1962), músico de rock argentino;
 Mario Gómez Atanet (1981), futbolista español;
 Mario Gómez Urbina (1981), futbolista peruano;
 Mario Gómez García (1985), futbolista germanoespañol;
 Mario Efraín Gómez (1986), futbolista colombiano.